840 Зенобія (840 Zenobia) — астероїд головного поясу.
 Зенобія Септимія Зенобія (Зиновія) (лат. Septimia Zenobia; дав.-гр. Σεπτιμία Ζηνοβία; араб. زنوبيا‎‎) або Бат Заббай (бл. 240 — бл. 274) — фактична правителька Пальмірського царства, що володарювала в 267—272 роках від імені свого малолітнього сина.